Верхо́вье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Верховье — агрогородок в Бешенковичском районе Витебской области
 Верховье — деревня Оршанского района Витебской области
 Верховье — деревня Ушачского района Витебской области

Россия 
 Архангельская область
 Верховье — деревня в Няндомском районе.
 Верховье — деревня в Онежском районе.
 Верховье — деревня в Приморском районе.

 Вологодская область
 Верховье — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Верховье — деревня в Белозерском районе.
 Верховье — деревня в Вытегорском районе.
 Верховье — деревня в Грязовецком районе.
 Верховье — деревня в Кадуйском районе.
 Верховье — деревня в Нюксенском районе.
 Верховье — деревня в Череповецком районе, Коротовское сельское поселение.
 Верховье — село в Череповецком районе, Югское сельское поселение.

 Воронежская область
 Верховье — хутор в Нижнедевицком районе.

 Калужская область
 Верховье — деревня в Жуковском районе.
 Верховье — деревня в Малоярославецком районе.

 Карелия
 Верховье — деревня в Медвежьегорском районе.
 Верховье — деревня в Муезерском районе.
 Верховье — деревня в Олонецком районе.
 Верховье — деревня в Прионежском районе.

 Костромская область
 Верховье — село в Солигаличском районе.

 Ленинградская область
 Верховье — деревня в Бокситогорском районе, Лидское сельское поселение.
 Верховье — деревня в Бокситогорском районе, Самойловское сельское поселение.
 Верховье — деревня в Тихвинском районе.
 Верховье — бывшая деревня в Тосненском районе.

 Москва
 Верховье — деревня в Троицком административном округе Москвы.

 Московская область

 Верховье — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Новгородская область
 Верховье — деревня в Новгородском районе.

 Орловская область
 Верховье — посёлок городского типа, Верховский район.
 Верховье — узловая железнодорожная станция Московской железной дороги в посёлке.
 Верховье — закрытое в 2009 году локомотивное депо (ФТЧ-27) Московской железной дороги в посёлке.

 Смоленская область
 Верховье — деревня в Дорогобужском районе.
 Верховье — деревня в Холм-Жирковском районе.
 Верховье — деревня в Ярцевском районе.
 Верховье — деревня в Смоленском районе.
 Верховье — деревня в Велижском районе (Беляевское сельское поселение).
 Верховье — деревня в Велижском районе (Будницкое сельское поселение).

 Тверская область
 Верховье — деревня в Бельском районе.

 Тульская область
 Верховье — деревня в Дубенском районе.

См. также 
 Верховье реки — верхний участок течения реки, отличающийся наибольшими уклонами и соответственно наибольшими скоростями течения воды.
 Верховье-1
 Верховье-2